Гуэса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ронкаль-Саласар. Занимает площадь 26,84 км². Население — 64 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Güesa

Муниципалитеты Наварры